Ekman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erik Leonard Ekman
 Stefan Ekman